Городецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Городецкая волость (Никольский уезд) — в составе Вологодской губернии, Никольский уезд
 Городецкая волость (Луцкий уезд) — в составе Волынской губернии, Луцкий уезд
 Городецкая волость (Кобринский уезд) — в составе Гродненской губернии, Кобринский уезд
 Городецкая волость (Быховский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Быховский уезд
 Городецкая волость (Рогачёвский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Рогачёвский уезд
 Городецкая волость (Чаусский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Чаусский уезд
 Городецкая волость (Балахнинский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Балахнинский уезд
 Городецкая волость (Старорусский уезд) — в составе Новгородской губернии, Старорусский уезд
 Городецкая волость (Малоархангельский уезд) — в составе Орловской губернии, Малоархангельский уезд
 Городецкая волость (Лужский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Лужский уезд
 Городецкая волость (Мологский уезд) — в составе Ярославской губернии, Мологский уезд